Ву́лиця Си́дора Го́лубовича, Го́лубовича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Голубовича — вулиця у Львові.
 Вулиця Голубовича — вулиця у Тернополі.

Вулиці, названі на честь людей